Кароліна Шварцбург-Рудольштадтська (1774–1854) — донька князя Шварцбург-Рудольштадту Фрідріха Карла та принцеси Шварцбург-Рудольштадтської Фредеріки Софії, дружина князя Шварцбург-Зондерсгаузену Ґюнтера Фрідріха Карла I.
 Кароліна Шварцбург-Рудольштадтська (1804–1829) — донька принца Шварцбург-Рудольштадтського Карла Ґюнтера та принцеси Гессен-Гомбурзької Луїзи Ульріки, дружина принца Ангальт-Дессауського Георга.

Сторінки-неоднозначності людських імен